Marthe Lepers (1874-19..), artiste lyrique et actrice française ;
 Julien Lepers (né en 1949), animateur de télévision et de radio, et auteur-compositeur-interprète français ;
John Paul Lepers (né en 1957), journaliste, grand reporter et réalisateur français ;
 Elliot Lepers (né en 1992), entrepreneur et militant politique français, fils de John Paul Lepers.